Un mur végétal peut désigner :

 un mur végétalisé
 une haie tellement dense qu'elle rappelle un mur véritable
 une œuvre d'art : le Mur végétal (La Défense)